IUG poate fi:

 Întreprinderea de Utilaj Greu (IUG) Craiova
 Întreprinderea de Utilaj Greu (IUG) Brăila

Vezi și 
 CUG